Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 3-6, 7-63, 6-0.

Teste di serie 

 Serena Williams (semifinali)
 Kim Clijsters (Campionessa)
 Assente
 Amélie Mauresmo (finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Conchita Martínez (terzo turno)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)

 Jelena Dokić (primo turno)
 Monica Seles (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Ai Sugiyama (semifinali)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2003